Cool Spring Farm bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Cool Spring Farm (Charles Town, West Virginia), NRHP-Nr. 07000239
 Cool Spring Farm (Gerrardstown, West Virginia), NRHP-Nr. 94001292